Уравнение Фаулера — Нордгейма (закон Фаулера — Нордгейма) описывает ток автоэлектронной эмиссии из металла в вакуум.

Вид уравнения:

где i — плотность тока эмиссии, E — напряжённость электрического поля, φ — работа выхода, функции а и b зависят от геометрии и работы выхода. Это основная формула теории автоэлектронной эмиссии. Она выводится из рассмотрения туннельного эффекта при прохождении электрона через потенциальный барьер на границе металл-вакуум, на которую наложено перпендикулярное границе электрическое поле.

Уравнение названо по имени Ральфа Фаулера и Лотара Нордгейма, которые вывели его в 1928 г.

Литература 
Д. И. Трубецков, Вакуумная микроэлектроника. Соросовский образовательный журнал, № 4, 1997. С.58-64.

См. также 
 Теория Фаулера для фотоэффекта

Квантовая механика
Электронная эмиссия